На́прям — неоднозначне слово, яке може позначати:
Наукову школу (наприклад, напрям філософії)
Культурну течію (наприклад, напрям музики) 
Стратегічні заходи великого масштабу (наприклад, розвиток у певному напрямі)

Також може бути синонімом слова "напрямок" у значенні лінії руху або лінії розміщення чого-небудь.

Див. також 
 Течія

Примітки

Посилання